Этоликон — греческий топоним. Может означать:

 Этоликон (озеро) — озеро.
 Этоликон (Этолия и Акарнания) — малый город.